Spotkanie Rodzin Esperanckich (w esperancie Renkontiĝo de Esperanto-Familioj, w skrócie REF) to organizowane od 1979 r. tradycyjne coroczne spotkanie rodziców i dzieci, którzy używają języka esperanto w życiu rodzinnym.

Główną zamysłem wydarzenia jest to, aby było spotkaniem dla wszystkich. Dlatego w planowanie i realizację programu REF zaangażowani są wszyscy rodzice. Przejawia się to nie tylko w przygotowaniu samych punktów programu, ale również w nieformalnej, osobistej komunikacji z dziećmi innych rodziców. Dzięki temu dzieci z jednej strony słyszą i doświadczają słownictwa i wymowy użytkowników esperanta z innych krajów, z drugiej zaś mogą się integrować z wujkami i rówieśnikami z innych kultur.

Tradycyjnie w programie spotkania są takie punkty, jak wycieczki po regionie, zajęcia edukacyjne, wspólne warsztaty artystyczne i inne.

Lista spotkań

Zobacz też 
 Rodzimi użytkownicy języka esperanto

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Relacja z REF 2018 na blogu Stela ĉiam nur kritikas
 Denaskuloj w niebezpieczeństwie, bajka i film stworzone podczas REF 2018 w Mühlhausen w Niemczech

Kultura esperanta